Woody Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Woody Island (Alaska)
 Woody Island (Montana), Phillips County
 Woody Island (Oregon), Clatsop County
 Woody Island (Tennessee), Polk County
 Woody Island (Washington), Okanogan County

in Australien:
 Woody Island (Queensland)
 Big Woody Island (Queensland)
 Woody Islands (Big Woody Island und Little Woody Island, Queensland)
 Woody Island (Tasmanien)
 Woody Island (Western Australia)
 Woody Island, Insel im Recherche-Archipel

in China bzw. Südostasien:
 Woody Island, anderer Name von Yongxing Dao, Inselgruppe im südchinesischen Meer

Woody Island ist der Name folgender Orte in Kanada;
 Woody Island (Neufundland und Labrador)